

Жукі — село в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Жукі — село в гміні Тереспіль Більського повіту Люблінського воєводства
 Жукі — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Жукі — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Жукі — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Жуки (Жукі) — село в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Жукі — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Жукі — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Жуки
 Жуки (значення)